Záchlumí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Záchlumí – comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Záchlumí – comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice